Weidman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Weidman (1901–1975), US-amerikanischer Choreograf und Tänzer
 Chris Weidman (* 1984), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 James Weidman (* 1953), US-amerikanischer Jazzpianist und -organist
 Jerome Weidman (1913–1998), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker
 John Weidman (* 1946), amerikanischer Librettist

Siehe auch:
 Weidmann
 Weidtman
 Weydmann
 Weidemann